

Film
The Start – cortometraggio del 1903 diretto da Cecil M. Hepworth
The Start – cortometraggio del 2009 prodotto dalla Imperial House Productions

TV
The Start  episodio del 2010 della serie tv HOMEless